Petar Angelow ist der Name folgender Personen:

* Petar Angelow (Reiter) (1897–19??), bulgarischer Vielseitigkeitsreiter
 Petar Angelow (Skirennläufer) (* 1943), bulgarischer Skirennläufer
 Petar Angelow (Historiker) (* 1951), bulgarischer Historiker

Siehe auch:
 Petar Angelov (* 1977), mazedonischer Handballspieler